Чемпіоном США 2022 року став іспанець Карлос Алькарас, здолавши в фіналі норвежця Каспера Руда з рахунком 6–4, 2–6, 7–6(7–1), 6–3. 

Титул захищав Данило Медведєв. Він намагався стати першим тенісистом, народженим у 90-х, що виграв би більш ніж один титул Великого шолома в одиночному розряді, проте поступився в четвертому колі Ніку Кирйосу з Австралії. Медведєв першим із тенісистів, що не входять у Велику четвірку, очолив посів мейджора відколи  Енді Роддік був першим номером посіву на  Australian Open 2004.

Медведєв, Рафаель Надаль, Карлос Алькарас, Стефанос Ціціпас та Каспер Руд на початку турніру претендували на право називатися першою ракеткою світу. Оскільки Надаль не захищав очок за попередній рік, усім решту потрібно буде, щоб очолити рейтинг, принаймні добратися до фіналу. Надаль поверне собі верхній щабель рейтингу, навіть програвши в фіналі будь кому крім Медведєва. Вигравши турнір, Алькарас став наймолодшою першою ракеткою в історії,  перевершивши досягнення  Ллейтона Г'юїтта .

Надаль намагався збільшити число виграних мейджорів в одиночному розряді до 24 і зрівнятися з  Сереною Вільямс за числом перемог у мейджорах за Відкриту еру (23). Окрім того, Надаль прагнув зрівнятися з Джиммі Коннорсм, Пітом Сампрасом та  Роджером Федерером за кількістю перемог у чемпіонаті США у Відкриту еру  (5), однак він поступився в четвертому колі Ніку Кирйосу. Надаль  покращив свій осбистий рекорд із 25 виграних поспіль матчів у мейджорах до 28.

Серед чвертьфіналістів не було жодного переможця будь-якого з турнірів Великого шолома, що гарантувало нового чемпіона. 

Триразовий чемпіон та 9-разовий фіналіст Новак Джокович знявся перед формуванням сітки турніру через неможливість прибути в США в зв'язку з вимогою обов'язкової вакцинації для негромадян країни.

Уперше в історії чемпінатів США запроваджено тайбрейк до десяти очок у вирішальному сеті.

Сіяні тенісисти

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Нижня половина

Секція 5

Секція 6

Секція 7

Секція 8

Інформація про інших учасників

Вайлдкарди

Джерело:

Захищений рейтинг

Відібралися з кваліфікації

Щасливі лузери

Знялися
Список учасників формувався на основі рейтингу станом на 18 липня.

Пояснення

Посилання

Зовнішні посилання
 Entry List
 Draw

Men's Singles
US Open - Men's Singles